

Geografia
 Hassan – città dell'India, capoluogo dell'omonimo distretto
 Distretto di Hassan – distretto dell'India, nello stato del Karnaka

Onomastica
 Hassan – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
Cognome
 Fathi Hassan – artista egiziano
 Maggie Hassan – politica statunitense
 Mohammed Waheed Hassan – politico maldiviano
 Muhammad Hassan – wrestler statunitense
 Rauf Hassan – scrittore curdo iracheno
 Rosa Yassin Hassan – scrittrice siriana
 Salah Hassan – scrittore, critico d'arte e curatore sudanese
 Sifan Hassan – atleta olandese
 Wicky Hassan – stilista e imprenditore libico naturalizzato italiano
Calciatori
 Abdel Hamid Hassan – giocatore di calcio a 5 egiziano
 Abdulqader Hassan – calciatore emiratino
 Ahmed Hassan – calciatore egiziano
 Hossam Hassan (1966) – calciatore e allenatore di calcio egiziano
 Hossam Hassan (1989) – calciatore egiziano
 Hussin Hassan – giocatore di calcio a 5 egiziano
 Ibrahim Hassan – calciatore egiziano
 Majed Hassan – calciatore emiratino
 Mohammed Hassan – calciatore egiziano
 Syed Hassan – calciatore britannico
 Tariq Hassan – calciatore emiratino

Pagine correlate 
Hasan